1-й гвардейский танковый Чертковский дважды ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 58198 (в/ч 58198). Сокращённое наименование — 1 гв. тп.

Полк находится в составе 2-й гвардейской мотострелковой дивизии с пунктом постоянной дислокации в пгт Калининец Московской области.

История 
Ведёт историю от 1-й гвардейской танковой бригады.

5 июля 1945 года, на основании приказа НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года, 1-я гвардейская танковая бригада переформирована в 1-й гвардейский танковый полк, в/ч 32501 (Глаухау), который вошёл в состав 8-й гвардейской механизированной дивизии (с 1957 года — 20-я гвардейская мотострелковая дивизия).

6 июня 1958 года, на основании директивы Главнокомандующего ГСВГ и командующего 18-й гвардейской общевойсковой армии 1-й гвардейский танковый Чертковский дважды ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк был передан в 9-ю танковую дивизию 1-й гвардейской танковой армии.

Постановлением Совета Министров СССР № 782—267 от 15 сентября 1976 года полку присвоено имя первого командира полка, а впоследствии маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова и он стал именным.

В 1991 году полк дислоцировался в Цайтхайне и имел на вооружении: Т-80 89 ед.; БМП 60 ед. (БМП-2 33 ед., БМП-1 23 ед., БРМ-1К 4 ед.); 2С1 «Гвоздика» 18 ед.; БМП-1КШ 6 ед., ПРП-3,4 2 ед.; РХМ 3 ед.; БРЭМ-2 1 ед., ПУ-12 2 ед., МТ-55А 3 ед.

При выводе войск из Германии 1-й гвардейский танковый полк (в/ч 32501) 9-й танковой дивизии был расформирован. В январе 1992 года на базе расформированного 290-го танкового полка, в составе 2-й гвардейской мотострелковой дивизии был заново сформирован 1-й гвардейский танковый Чертковский дважды ордена Ленина Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова. Знамя и исторический формуляр полка были переданы во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.

В 2007 году полк дислоцировался в пгт Калининец и имел на вооружении: Т-80 93 ед.; БМП-2 15 ед.; БРМ-1К 5 ед.; БТР-80 1 ед.; БТР-70 1 ед.; 2СЗ «Акация» 24 ед.; ПРП-3 2 ед.; ПРП-4 1 ед.; РХМ 2 ед.; РХМ-4 1 ед.; МТ-55А 1 ед.; МТУ-20 1 ед..

В 2009 году полк переформирован в 8-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную) (8 гв. омсбр(г)) с сохранением всех регалий и почётных наименований и передислоцирован в Чеченскую Республику. Пунктом постоянной дислокации был посёлок Борзой. В память о танковом прошлом на эмблеме бригады красовалась кираса вместе с альпенштоками, которые являются символом горных войск.

21 декабря 2016 года было завершено возрождение 1-го гвардейского танкового Чертковского дважды ордена Ленина, Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова (в/ч 58198) в составе 2-й гвардейской мотострелковой дивизии.

С 24 февраля 2022 года полк участвует в полномасштабном вторжении в Украину. 22 марта Главным управлением разведки Министерства обороны Украины был опубликован список из 966 военнослужащих в составе полка.

Состав

Командиры 
 Лапин, Денис Александрович, полковник — (май 2021 — н.в.)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, созданные в 2016 году
Танковые полки Российской Федерации
Танковые полки СССР
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Воинские части и формирования, расформированные в 2009 году
Появились в 2016 году в России